Lottermann ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Lottermann
 Stefan Lottermann (Fußballspieler)
 Lottermann war im 20. Jahrhundert ein Teilhaber der Glockengießerei Schilling & Lottermann in Apolda